Синдикати́вное иссле́дование — исследование, проводимое исследовательской компанией по собственной инициативе в интересах клиентов. Результаты исследования принадлежат исследовательской компании. Как правило, выдержки из исследования публикуются в СМИ и находятся в свободном доступе, а полные версии отчетов — платные.

С одной стороны, пользоваться результатами синдикативного исследования могут одновременно несколько компаний-клиентов, что позволяет значительно сократить финансовые расходы в расчёте на одну компанию. С другой стороны, исследовательская компания заранее не может быть уверена в достаточном спросе на свое исследование. Поэтому зачастую исследовательская компания проводит регулярные исследования в одних и тех же направлениях и имеет относительно постоянный пул заказчиков, которые ассоциируют её с проводимыми ею исследованиями.

Примечания 

Методы социологии